Гэлао может означать:
 Гэлао — язык тай-кадайской группы.
 Гэлао — народ в Восточной и Юго-Восточной Азии.
 Гэлаохой («Общество старшего брата») (или Гэдихои — «Общество братьев»), тайные антиманьчжурские общества, возникшие в Китае во 2-й половине XVII в.